Ptolémée Apion est un prince de la dynastie des Lagides (II-).
 Apion est un grammairien hellénistique ().
 La famille Apion est une riche famille de propriétaires terriens de l’Égypte byzantine.
 Apion est un genre d'insectes de la famille des Apionidae.